Municipio de Bay puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bay (condado de Charlevoix, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Charlevoix.
 Municipio de Bay (condado de Ottawa, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.